Пол Джозеф Отто Йоханссон (, родился 26 января 1964, Спокан, Вашингтон, США) — американский актер, писатель, режиссёр. Сыграл Дэна Скотта в драме «Холм одного дерева».

Сын хоккейного игрока Эрла Джонсона, который сменил фамилию на Йоханссон, чтобы подчеркнуть своё шведское происхождение. Пол также говорит на французском.

Биография 
Пол родился в США, но вырос в Ванкувере, Канада. Был атлетом, как и его отец (игрок NHL). После того как он вывел команду своего университета в канадский чемпионат среди колледжей по хоккею, решает попробовать свои силы в профессиональном баскетболе. Играл в национальной сборной Канады в течение двух лет: в 1986 году — в Корее и Китае и в 1987 году — в Израиле и Греции.

Карьера 
Первую роль получил в 1989 году в популярной мыльной опере «Санта-Барбара», в которой проиграл до 1990-го года. Вскоре Йоханссон появился в других телевизионных шоу, таких как «Parker Lewis Can’t Lose», «Беверли-Хиллз, 90210», «Lonesome Dove» и др.
В 2017 году сыграл в эпизодической роли в сериале Однажды в сказке.

Он холост и проводит большую часть времени в Венисе, Калифорния, и принимает участие в шоу «Холм одного дерева (телесериал)» в Уилмингтоне, Северная Каролина.

Играл в фильме «Альфа Дог».

Ссылки 
 Официальный сайт Пола Йоханссона

Актёры мыльных опер США
Выпускники Университета Британской Колумбии